Okręty US Navy o nazwie USS "Montgomery", pochodzącej w pierwszych czterech przypadkach od generała Richarda Montgomery, a w ostatnim także od admirała Johna B. Montgomery:

Pierwszy "Montgomery" był nieukończoną fregatą.
Drugi "Montgomery" był slupem lub szkunerem służącym na jeziorze Champlain.
Trzeci "Montgomery" był parowcem o napędzie śrubowym, który był w służbie w latach 1861-1865.
Czwarty "Montgomery" (C-9) był krążownikiem pancernopokładowym, który był w służbie w latach 1981-1918.
Piąty "Montgomery" (DD-121) był niszczycielem typu Wickes, który był w służbie w latach 1918-1945. W 1931 przerobiony na lekki stawiacz min.

Zobacz też 
 SS "Richard Montgomery" statek typu Liberty.
 niszczyciel eskortowy (później fregata eskortowa) "Elmer Montgomery" (FF-1082)

Montgomery